Ио́сиф Хана́нович Дворе́цкий ( , Царство Польское, Российская империя —  , СССР) — советский -классик, редактор, .

Биография 

В качестве сотрудника и помощника проф. Дмитрия Николаевича Королькова (1858—1942) работал над составлением наиболее подробного в XX веке «Латинско-русского словаря» (около 200 000 слов и словосочетаний с контекстными значениями). Первое издание словаря вышло в 1949 году, после смерти профессора Королькова под обоими именами; многочисленные последующие — только под именем И. Х. Дворецкого.

Дворецкий также составил наиболее полный двухтомный «Древнегреческо-русский словарь», редактором которого выступил Сергей Иванович Соболевский.

В качестве сотрудника Издательства иностранной литературы упоминается в воспоминаниях Олега Волкова «Погружение во тьму».

Некоторые труды

Словари 
 
  
  (На обл. авт. не указан)
 
 
 Настольный русско-польский словарь= Podręczny słownik rosyjsko-polski / . — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. 903 с.
 Русско-польский словарь: Около 65 тыс. слов. 5-е изд., испр. и доп. / . — М.: Сов. энциклопедия, 1964.

Авторские учебники 
 Польский язык: Учебник для высш. учеб. заведений /  М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1947. — 355 с.

Переводы 
  Польский язык / Пер. со 2-го польск. изд. ; [с. III—XXIV] М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. — XXIV, 368 с.; 26 см. — Библиогр.: с. 357-60.

Редакции 
 ,  Учебник латинского языка: Для юридических факультетов и институтов. / . — М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. — 283 с.

Примечания

Ссылки 
 
 

Антиковеды России
Латинисты
Эллинисты